Pexine : prénom féminin désuet
 Sainte Pexine (sans tiret) est une sainte d'origine espagnole.
 Sainte-Pexine (avec tiret) est une commune située dans le département de la Vendée et la région Pays de la Loire.